Aya kan syfta på följande platser:

Estland 

 Ahja jõgi, vattendrag, Tartu län,

Japan 

 Aya, Miyazaki, kommun, Miyazaki prefektur, 

Robotskapade Estlandförgreningar